Byszew – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kutno
 Byszew (do 2007 Byszew Grabowski) – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Grabów
 Byszew-Kaczyn – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kutno